Saracinesca – griglia o cancello
 Valvola a saracinesca – apparecchiatura idraulica
 Saracinesca – figura araldica
 Saracinesca – film del 1921 diretto da Augusto Camerini e Gaston Ravel
 Saracinesca – sinonimo di Serranda